Авл Крему́ций Корд (; умер в 25 году, Рим, Римская империя) — древнеримский историк времён правления императора Тиберия.

Биография 
О происхождении и родителях Корда ничего неизвестно; тем не менее, британский исследователь  осторожно предположил, что его родиной могла быть Этрурия. 

Кремуций являлся автором римской истории (возможно, названной «Анналами»), где описывались события гражданских войн и последовавшего за ними единоличного правления императора Октавиана Августа. В 25 году историк был обвинён в сенате за то, что в своём сочинении хвалил организатора убийства Юлия Цезаря Марка Юния Брута и называл Гая Кассия Лонгина «последним римлянином». На основании того, что Авла обвиняли представители сенаторского сословия и клиенты Луция Элия Сеяна — Сатрий Секунд и Пинарий Натта, Т. Уайзмен указывает, что историк также мог обладать сенаторским достоинством. В результате, Корд покончил жизнь самоубийством. Сенат постановил, чтобы его работы были конфискованы и сожжены эдилами. Однако, некоторые копии этих трактатов сохранила Марция, дочь Корда, поскольку его сочинение позднее было вновь опубликовано. До наших дней ни один из трудов Кремуция не сохранился.

Примечания

Литература 
 ;
 ;
 ;
 . Cremutius 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1901. — Bd. IV, 2. — Kol. 1703—1704;
 ;
 ;
 Вержбицкий К. Традиционные формы общения у римлян и оппозиция Юлиям-Клавдиям // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 1999. — Серия № 2. — Выпуск № 2. — С. 104—107.

Родившиеся в I веке до н. э.
Латинские историки
Историки Древнего Рима
Историки I века
Историки по алфавиту
Умершие в I веке
Умершие в 25 году
Умершие в Риме